Евге́ний Миха́йлов: 
 Михайлов, Евгений Витальевич (1921—1944) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Михайлов, Евгений Иванович (1925—1989) — Герой Советского Союза.
 Михайлов, Евгений Николаевич (род. 1947) — российский дипломат.
 Михайлов, Евгений Сергеевич (1897—1975) — советский оператор-постановщик.
 Михайлов, Евгений Эдуардович (род. 1963) — губернатор Псковской области (1996—2004).
 Михайлов, Евгений (род. 1937) — советский легкоатлет, прыгун тройным.